Flamländska eller flamländsk, (, ) kan syfta på:

Flamländska, variant av nederländska talad främst i delar av Belgien
Flamländska gemenskapen, en av tre federala gemenskaper i Belgien (från 1993)
Flamländska parlamentet, flamländska gemenskapens parlament
Flamländska regeringen, flamländska gemenskapens regering
Flamländska gemenskapskommissionen, Flamländska gemenskapens kommission i Bryssel
Flamländska regionen, en av tre federala regioner i Belgien (från 1993)
Flamländska Brabant, provins inom Flamländska regionen (från 1995)
Västflandern, provins inom Flamländska regionen (från 1839)
Östflandern, provins inom Flamländska regionen (från 1839)

Se även
Flandern (olika betydelser)
Bryssel (olika betydelser)
Brabant (olika betydelser)